Titkok hálójában, (2015) amerikai film Mora Stephens rendezésében
 Titkok hálójában, (2021–) török televíziós sorozat Ali Bilgin rendezésében